Molinas steht für
den rätoromanischen Namen der Gemeinde Molinis im Kanton Graubünden, Schweiz
Jack Molinas (1931–1975), US-Basketballspieler

Siehe auch:
 Molina